Olaszország
Casaleggio Boiro, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Casaleggio Novara, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében